Уогнър може да се отнася за:
 Ричард Уогнър (р. 1941), американски икономист
 Хелън Уогнър (1918-2010), американска актриса